Pearcea glabrata  — вид цветковых растений рода  семейства .

Описание 
Стебель высотой до 1 м. Листья ланцетные, реже эллиптические, длиной 4—10 см. Нижняя поверхность листьев пурпурная.

Распространение 
Эндемик Эквадора. Обитает в тропических и субтропических влажных горных лесах на высоте от 1000 до 1500 метров над уровнем моря.

Примечания

Ссылки 
 Clark, J.L., Skog, L.E. & Pitman, N. 2004. Pearcea glabrata. 2006 IUCN Red List of Threatened Species.  Downloaded on 23 August 2007.

 

Геснериевые
Флора Южной Америки
Эндемики Эквадора